Het ATP-toernooi van Rotterdam 2010 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2010) werd van 8 tot en met 14 februari 2010 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

De titelverdediger van 2009 Andy Murray ontbreekt in 2010 net zoals runner-up Rafael Nadal die met een verrekking in zijn rechterknie verstek moet laten gaan. Ook Jo-Wilfried Tsonga heeft dit toernooi af moeten zeggen vanwege een buikspierblessure. Hij was wel aanwezig bij een aantal wedstrijden als toeschouwer.

De Zweed Robin Söderling versloeg de Rus Michail Joezjny in de finale van het enkelspel. Daniel Nestor en Nenad Zimonjić veroverden de titel in het dubbelspel.

Het toernooi van 2010 trok 106.106 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2010
Rotterdam